Amerikai Egyesült Államok
 Ocean City (Észak-Karolina)
 Ocean City (Florida)
 Ocean City (Maryland)
 Ocean City (New Jersey)
 Ocean City (Washington)